Чургеу () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Чану-Маре.
 Чургеу () — село в Румунії, у повіті Муреш. Адміністративно підпорядковується місту Лудуш.